Per Eklund kan syfta på:
 
 Pehr Eklund, svensk teolog
 Per Eklund, svensk rallyförare
 Per Eklund, svensk ishockeyspelare
 Per Eklund, svensk MMA-utövare
 Per-Erik Eklund, svensk ishockeyspelare